Sinohylemya är ett släkte av tvåvingar. Sinohylemya ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomsterflugor
Sinohylemya